Grigorienko:
 Grigorij Grigorienko
 Igor Władimirowicz Grigorienko